Meczet Piątkowy w Agrze
 Meczet Piątkowy w Baku
 Meczet Piątkowy w Delhi
 Meczet Piątkowy w Eupatorii
 Meczet Piątkowy w Fatehpur Sikri
 Meczet Piątkowy w Heracie
 Meczet Piątkowy w Isfahanie
 Meczet Piątkowy w Jazdzie
 Meczet Piątkowy w Male
 Wielki Meczet Piątkowy w Moroni

Zobacz też 
 Wielki Meczet